Un million sans impôts est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet. Il est le premier volume d'un diptyque.

Résumé  
Dans les environs de Bruges, en Belgique, le sénateur Hugo Van Burg vient de mourir d'une crise cardiaque alors qu'il allait fêter son anniversaire. Sa fille adoptive, Anne-Élisabeth, qui hérite d'une grosse partie de sa fortune, envisage de confier la gestion de la succession à un administrateur, Daniel Maynard.

Le jour du rendez-vous entre Maynard et Anne-Elisabeth, celle-ci est assassinée.

Informé par une lettre anonyme du projet d'attentat contre Anne-Elisabeth, le journaliste Ric Hochet est le spectateur impuissant de l'assassinat.

Avec l'aide du commissaire Brébant, Ric enquête sur ce crime qui pourrait rapporter un million de francs belges à celui qui l'a commis (prix du « contrat »), sachant que les autres héritiers sont tous suspects, en l’occurrence Simonne, Joël, Lionel et le jeune Jackie. Seront suspectés aussi le majordome Taylor, la gouvernante Clémence et un historien-archiviste appelé par Hugo pour faire des recherches.

L'enquête montrera que Daniel Maynard était sans doute un tueur à gage, aidé d'une complice, Irina, et d'un second complice, Chris Lammers, tous trois agissant pour le compte d'un commanditaire faisant partie de la famille ou des familiers du manoir.

Le dénouement de l'intrigue a lieu dans le tome suivant, L'Heure du kidnapping.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Anne-Elisabeth Van Burg : fille adoptive et héritière principale d'Hugo
 Simonne Lefebvre : nièce d'Hugo et épouse de Joël Lefebvre
 Lionel Laville : compagnon d'Anne-Elisabeth
 Jackie : fils adoptif d'Hugo
 Ghislain de Samsoent : voisin d'Hugo, dernier rejeton de la famille rivale des Van Burg

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1996